Collicelli ima više značenja:
 Collicelli, Macerata
 Collicelli, Teramo